Subramaniomyces är ett släkte av svampar. Subramaniomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Subramaniomyces